Мари́ де Виши́-Шамро́н, маркиза Дюдеффа́н, также дю Деффа́н (;  года,  (фр.), Бургундия —  года, ) — французская корреспондентка Вольтера и других писателей XVIII века, хозяйка блестящего парижского салона философов. В письмах выказывала большой ум и независимость суждений.

Биография 
Уже воспитанницей монастыря она поражала окружающих редким умом и рано проснувшимся скептицизмом. Выйдя замуж за маркиза дю Деффана (1718), она вскоре покинула его (1722) и стала вести шумную светскую жизнь, исполненную романтических приключений. Среди её любовников был Шарль Эно, богач, президент парижского парламента и приближённый королевы, который ввёл её в круг герцогини Мэнской, где царили свобода нравов, и где она познакомилась с Вольтером. С 1742 года у них завязалась дружеская переписка.

После смерти мужа Дюдеффан сняла квартиру в Париже на улице Сен-Домини́к (фр.), в здании монастыря (), квартира имела отдельный вход с улицы. Каждый вечер она устраивала званые ужины, а по понедельникам (с 1749 года) — домашний салон, постоянными посетителями которого были Вольтер, д’Аламбер, Бюффон и другие. Замечательная собеседница, отзывчивая на все вопросы, волновавшие тогда общество, маркиза Дюдеффан была душой этого блестящего салона. Пламенная любовь к Хорасу Уолполу — «un incendie dans ses cheveux blancs», как выражается Барбе д’Оревильи, — представляет самый оригинальный инцидент в жизни маркизы Дюдеффан. Она вела обширную переписку с Вольтером, энциклопедистами, Уолполом и другими. Письма Дюдеффан обнаруживают тонкий, наблюдательный ум и большую независимость мысли, благодаря которой она не подпала безусловному влиянию энциклопедистов, а напротив, беспристрастно критиковала мыслителей своего времени, не исключая и Вольтера.

56 лет от роду она ослепла (1754). Её племянница Жюли де Леспинас сделалась её лектрисой и постепенно центром мужского внимания в салоне. С 1758 года наступила новая полоса в её жизни, ознаменованная разрывом с мадемуазель Леспинас (1764) и большинством энциклопедистов.

Маркиза Дюдеффан умерла в Париже в августе 1780 года.

Издания 
Её корреспонденция:
 с д’Аламбером, Эно, Монтескьё и др. (Париж, 1804);
 письма к Уолполу и к Вольтеру (Лондон, 1810; П., 1811—12 и 1827);
 «Correspondance inédite de m-me du Deffand» (П., 1859) — письма к герцогине Шуазёль (Louise Honorine Crozat, 1737—1801), жене Шуазёля;
 «Correspondance complète» 1865.
На основе её писем Александром Дюма в соавторстве с графиней Даш (псевдоним французской писательницы Габриэль Анна де Систерн де Куртира, виконтессы де Сен-Марс (фр. Gabrielle Anna de Cisternes de Courtiras, vicomtesse de Saint-Mars)) написан роман "Исповедь маркизы" (фр. Madame du Deffand) / другие названия: фр. Le Secrétaire de la marquise du Deffand (1857).

См. также 
 Хозяйки литературных салонов

Примечания

Ссылки 

 
 

Французские писательницы XVIII века
Хозяйки литературных и великосветских салонов Франции
Женщины XVIII века
Писательницы Франции